Amazing Grace è un inno cristiano scritto da John Newton intorno al 1772.

Può inoltre riferirsi a:

Cinema 
 Amazing Grace – film del 1974 diretto da Stan Lathan
 Amazing Grace – film del 2000 diretto da Luis Mandoki
 Amazing Grace – un film del 2006 diretto da Michael Apted

Musica 
 Amazing Grace – album di Aretha Franklin del 1972
 Amazing Grace – brano degli Royal Scots Dragoon Guards del 1972
 AMAZING GRACE – album di Emiko Shiratori del 1987
 Amazing Grace – album degli Spiritualized del 2004
 Amazing Grace – brano di Boy George del 2010

Fumetto 
Amazing Grace – personaggio della DC Comics, appartenente ai Nuovi Dei